Лас Кулекас има више значења:

 Лас Кулекас (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Кулекас (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику